Barocco signifie « baroque » en italien.

Titre d'œuvre 
 Barocco, film français de Charles Burguet sorti en 1925 ;
 Barocco, film français d'André Téchiné sorti en 1976 ;
 Barocco, film italien de Claudio Sestieri sorti en 1991.

Patronyme 
 Rocco Barocco (1944-), un créateur de mode italien

Voir aussi 
 Le Baroco est un syllogisme dans la logique aristotélicienne.